Francis Turner Palgrave – poeta e critico letterario britannico
 Gifford Palgrave – esploratore e diplomatico britannico
 Robert Harry Inglis Palgrave – economista britannico